Geo:
 Geo — микроформат, используемый для пометки географических координат в формате WGS84.
 Geo — автомобильная марка.
 Geo Mod — игровой движок, разработанный американской студией Volition, Inc.
 Geo Mod 2 — игровой движок, разработанный американской студией Volition, Inc.
 Geo-Mod — серия игровых движков, разработанных компанией Volition, Inc.